Мајер има више значења:
 Мајер (Аризона), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Аризона
 Мајер (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Мајер (Ајова), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Ајова

Особе 
 Јирген Бона Мајер, њемачки филозоф
 Вивијан Мајер, амерички фотограф
 Дајна Мајер, америчка глумица
 Кристијан Мајер, перуански глумац, певач и модел
 Курт Мајер, немачки генерал
 Отмар Мајер,
 Ото Мајер, немачки веслач
 Флоријан Мајер, немачки тенисер
 Херман Мајер, аустријски скијаш